Гана́ба — фамилия. Известные носители:

 Ганаба, Александр Владимирович (род. 1956) — митрофорный протоиерей.
 Ганаба, Илья Владимирович (в монашестве Елисей; род. 1962) — архиепископ Гаагский и Нидерландский.